St. Gerhard steht für:
 St. Gerhard (Troisdorf), Kirche in Troisdorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

katholische Heilige:
 Gerhard von Csanád (ca. 980–1046), Stadtpatron von Budapest
 Gerhard Majella (1726–1755), Patron der geborenen und ungeborenen Kinder sowie der Mütter

Siehe auch:
 Redemptoristenkloster Heiligenstadt